Třebomyslice bezeichnet

Třebomyslice, Ortsteil von Horažďovice in Tschechien
Třebomyslice, Ortslage von Žatčany in Tschechien